Ridinger ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Ridinger (1568–1617), deutscher Architekt und Baumeister
 Johann Elias Ridinger (1698–1767), deutscher Tiermaler, Radierer und Verleger
 Richard Ridinger (* 1958), deutscher Industriemanager

Siehe auch: Riedinger